Мария-Луиза Габриела Савойска (, 17 септември 1688 – 14 февруари 1714) е кралица на Испания, Неапол, Сицилия и Сардиния, първа съпруга на испанския крал Филип V Испански и майка на кралете Луис I и Фернандо VI.

Биография 
Мария-Луиза е родена на 17 септември 1688 г. в Торино и е трета дъщеря на савойския херцог, а по-късно и пиемонтски и сицилиански крал, Виктор-Амадей II и съпругата му Анна-Мария Орлеанска.

На 2 ноември 1701 тринадесетгодишната Мария-Луиза е омъжена за Филип, херцог д'Анжу, който малко преди това става крал на Испания. Филип е внук на френския крал Луи XIV, а по-голямата сестра на Мария-Луиза, Мария-Аделаида Савойска, е омъжена за по-големия брат на Филип – бургундския херцог Луи.

През 1702 г. избухва Войната за испанското наследство, в която престолът на Филип V е оспорван от Карл Австрийски – друг претендент за испанската корона. По време на войната Мария-Луиза се радва на силната привързаност на мадридчани, които я посрещат с големи почести. Кралицата започва да налага правила на поведение на хунтата (кралското правителство) и давайки личен пример, тя подтиква някои градове да подкрепят правителството на съпруга ѝ с войски и пари.

Мария-Луиза се ползва с голямо лично влияние над съпруга си, но за сметка на това самата изпада под силното влияние на принцеса Урсинска.

Мария-Луиза умира през 1714 г. В Испания тя остава известна с прозвището „La Savoyana“ (Савойката).

Деца 
Мария-Луиза Савойска ражда на Филип V четири деца:
 Луи-Филип (1707 – 1724), който по-късно става крал на Испания
 Филип-Луи (роден и починал в 1709)
 Филип-Пиер (1712 – 1719)
 Фердинанд (1713 – 1759), също крал на Испания

Източници 

Испански кралици
Сицилиански кралици
Милански херцогини
Неаполитански кралици
Мария
Италианска аристокрация
Италианки
Жени